Рексенор ( — «прорывающий ряды мужей») – имя персонажей древнегреческой мифологии:
 Рексенор (отец Халкиопы). Тесть Эгея.
 Рексенор (брат Алкиноя). Упомянут в «Одиссее».
 Рексенор (спутник Диомеда).

Имена греческого происхождения